Soule  o Zuberoa , territori del País Basc administrat per França
 Soule (rugbi), joc de pilota que es practicava a la França de l'antic règim 
 Vescomtat de Soule, jurisdicció feudal de Gascunya, a França, centrada en Maule-Lextarre